A Fase de Grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2016 foi disputada entre 23 de fevereiro até 4 de maio. Um total de 32 times disputaram esta fase.

Sorteio 
O sorteio para esta fase foi realizado em 10 de dezembro de 2015 em Kuala Lumpur na Malásia. As 32 equipes foram sorteadas em 8 grupos contendo 4 equipes cada. Times da mesma associação não podem ser sorteados no mesmo grupo.

Grupos 
As partidas foram disputadas nos dias 23–24 de fevereiro, 1–2 de março, 15–16 de março, 5–6 de abril, 19–20 de abril e 3–4 de maio de 2016.
Em 25 de janeiro de 2016 a AFC anunciou mudanças no calendário devido aos times da Arábia Saudita se recusaram em jogar no Irã após ataques a embaixada da Arábia Saudita no Irã.

Grupo A 

Notas
 A.  As partidas entre equipes do Irã e da Arábia Saudita foram disputadas em locais neutros devido a problemas nas relações entre Arábia Saudita e Irã.

Grupo B 

Notas
 B.  As partidas entre equipes do Irã e da Arábia Saudita foram disputadas em locais neutros devido a problemas nas relações entre Arábia Saudita e Irã.

Grupo C 

Notas
 C.  As partidas entre equipes do Irã e da Arábia Saudita foram disputadas em locais neutros devido a problemas nas relações entre Arábia Saudita e Irã.

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H 

Notas
 D.  O Guangzhou Evergrande disputou a sua primeira partida do grupo com os portões fechados devido a violações ao regulamento do torneio.

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2016
 Liga dos Campeões da AFC de 2016 – Rodadas de Qualificação
 Liga dos Campeões da AFC de 2016 – Fase Final

Ligações externas 
 AFC Champions League 

2016 no futebol
Liga dos Campeões da AFC